Ерік П'ятковскі, Ерік Тодд П'ятковскі (англ. Eric Todd Piatkowski, нар. 30 вересня 1970, Стубенвілл, Огайо, США) — американський професіональний баскетболіст.
 Матеуш П'ятковскі - футболіст, учасник Суперкубок Кіпру з футболу 2015